Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 233001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 30 września 1973 do 24 stycznia 2010. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

233001-233100

233101-233200

233201-233300

233301-233400

233401-233500

233501-233600

233601-233700

233701-233800

233801-233900

233901-234000

Przypisy 

Lista planetoid 233001-234000